Andreas Sargent Larsen er udspringer i Lyngby Udsprings Klub af 2002, hvor han trænes af Claus Friislund. Andreas er regerende juniorverdensmester for perioden 2014-2016.

Andreas har været aktiv i sporten siden 2009 og begyndte at markere sig nationalt i 2011, hvor han blev udtaget til bruttotruppen til landsholdet i udspring og debuterede til nordiske juniormesterskaber. Hans første titel som nordisk juniormester får han i 2012, hvor han tager alle tre titler for C drenge. Han debuterer ved europæiske juniormesterskaber i 2013 med en 4. plads.

Andreas har i en tidlig alder repræsenteret Danmark i seniorrækken ved Nordiske Mesterskaber, men har først startet en enlig seniorkarrier i 2014, hvor han debuterede ved Grand Prixet i Bolzano.

Andreas har sprunget synkron med først Daniel Nybro Sørensen og siden Martin Bang Christensen.

Andreas har været eksponeret i musikvideoen United og der er lavet en videodokumentar om ham i 2012. I forbindelse med sit verdens juniormesterskaber blev han omtalt i landsdækkende medier som Politiken, Berlingske og BT.

Andreas har fået italiensk statsborgerskab efter sin italienske mor og springer nu som professionel i Italien. Han har vundet guld ved europamesterskaberne i 2022 i Italien i blandet holdkonkurrence og en fjerdeplads i 10m synkron udspring iflg. italiensk wikipedia

Medier 
Andreas har medvirket i en dokumentar produktion som bl.a. blev optaget under træning i Lyngby Svømmehal og under Diving Lund i 2012.

Andreas medvirker ligeledes i Nik & Jay's musikvideo United (Nik & Jay-album) fra 2013.

Internationale placeringer

Eksterne henvisninger 

Udspringere fra Danmark